Цибу́х — те саме, що чубук, порожнистий стержень люльки.
 Цибух — люлька для куріння.
 Цибух, гільза — не заповнена тютюном частина цигарки.
 Цибух — те саме, що цигарка.
 Цибу́х, чубу́к — живець виноградної лози.

Прізвище 
 Цибух Валерій Іванович ( 1951) — український партійний, громадський і державний діяч, дипломат, кандидат філософських наук.